Беннетта острів — острів в Східно-Сибірському морі, Республіка Саха, Росія
 Беннетта мис — мис на північному заході острова Генрієтти, острови Де-Лонга